Nahfeld und Fernfeld steht für
Nahfeld und Fernfeld (Akustik)
Nahfeld und Fernfeld (Antennen)